Armengaud est un nom de famille porté par : 

 Armengol  d'Urgell (974 - 1010)
 Armengaud Blaise (1264 - 1312), médecin français
 Saint Pierre Armengol, (mort en 1304)
 Matfre Ermengau, (mort en 1322)
 Jean-Germain-Désiré Armengaud, (1797 - 1869) critique d'art
 Charles Armengaud (1813 - 1893), ingénieur
 Jean-Henri Armengaud (1894-1980), général français
 André Armengaud (1901 - 1974), homme politique
 Roger Armengaud (1925 - 2008), historien et journaliste
 Françoise Armengaud (néé en 1942), philosophe française
 Jean-Pierre Armengaud (né en 1943), musicologue français

Homonymie de patronyme